Stary cmentarz żydowski w Końskowoli
 Nowy cmentarz żydowski w Końskowoli